Black Book Editions, encore appelée BBE, est une maison d'édition française de jeux de rôles et de jeux de société, fondée en 2004 à Lyon. Spécialiste en jeu de rôle, elle a édité les jeux de rôle Chroniques oubliées et Pavillon noir.

Historique 
À l'origine, la société est créée pour publier le jeu Pavillon noir un jeu de pirate dans les coins de caraïbes. La société est dirigée par David Burckle. BBE a diversifié ses activités en faisant du financement participatif pour lancer des jeux de rôle puis ils ont dissociés cette activité par le biais d'une filiale GameOnTabletop. En 2021, la société diversifie son activité en proposant à la vente des jeux de société.

En parallèle, depuis 2018 Black Book Editions finance un actual play : Rôle 'n Play.

Jeux de rôle édités  
Black Book est notamment l'éditeur de :
 Batman : Gotham City Chronicles
 Beasts & Barbarians
 Capitaine Vaudou
 Cats
 Chroniques oubliées (Fantasy, Contemporain, galactique)
 Commando Barbare
 Deadlands
 Dragon Age (issu du jeu vidéo)
 Donjon & Cie
 Earthdawn
 Eclipse Phase
 Héros & Dragons (tiré du DRS de Donjons et dragons ) (retiré de la vente en 2021).
 Interface Zero 2.0
 Jim Henson's Labyrinth VF
 L'Ombre du seigneur démon
 Laelith (augmentation et ré-édition de la version originale de 1986 parue dans le Casus Belli N°35)
 Lamentations of the Flame Princess
 Lankhmar
 Les Légendaires
 Midnight
 Monstres
 Mutants & Masterminds
 Mythic Battles: Pantheon (issu du jeu de plateau du même nom édité par Monolith et Mythic Games)
 Numénéra
 L'Œil Noir
 Pathfinder (sous licence Paizo)
 Pavillon noir
 Polaris
 Rôle 'n Play
 Savage Worlds
 Shadowrun
 Starfinder
 Tails of Equestria
 Terres d'Arran (Elfes, Nains)
 The Expanse
 The Strange
 Time of Legends: Joan of Arc
 Torg Eternity
 Trudvang Chronicles
 Würm (2ème édition)

Jeux de société 

 Banzaï ! Le jeu qui rend fu !
 Pacific Rim
 Tank
 Terminator

Fabrication de meubles 
Black Book fabrique aussi des tables de jeu en bois.

Magazines 
Ils ont publié le magazine Black Box. Black Book édite maintenant le magazine Casus Belli depuis fin 2011.

Notes et références

Annexes

Liens externes 
 
 

Éditeur français de jeux de rôle
Éditeur de jeux de société
Entreprise ayant son siège à Lyon